Кейтьо́ (, кейтьо, «радість триває») — ненґо, девіз правління Імператора Ґо-Йодзея та Імператора Ґо-Мідзуноо з 1596 по 1615 роки.

Порівняльна таблиця 
 Брунатним позначені малі місяці (29 днів), решта — великі (30 днів).
В. — високосний місяць.

Хронологія 
 1 рік (1596)
 Проведення церемонії повноліття Тойотомі Хідейорі;
 Проведення екзикуції 26 японських християн;
 2 рік (1597)
 Початок другої експедиції Тойотомі Хідейосі до Кореї;
 Виверження вулкана Асамаяма;
 3 рік (1598)
 Повторне виверження вулкана Асамяма;
 Смерть Тойотомі Хідейосі;
 4 рік (1599)
 Вихід першого друкованого видання «Ніхон Сьокі»;
 Прибуття Токуґава Іеясу до Осацького замку;
 5 рік (1600)
 Прибуття до Японії «злого європейського радника» англійця Вільйяма Адамса;
 Битва при Секіґахара;
 6 рік (1601)
 Створення комунікаційної систему у районі Токайдо силами Токуґави Іеясу;
 Капітуляція роду Уесуґі перед силами Токуґави Іеясу;
 8 рік (1603)
 Назначення Токуґави Іеясу «Великим сьоґуном завойовником варварів». Відкриття сьоґунату в місті Едо (суч. Токіо);
 Зведено міст «Ніхонбасі» у Едо;
 9 рік (1604)
 Великий землетрус років Кейтьо у тихоокеанському регіоні Японії;
 Епідемія віспи і корі у регіоні Кінкі;
 10 рік (1605)
 Передача титулу «сьоґун» сину Токуґави Іеясу, Токуґаві Хідетаді;
 Виверження вулканів Хатідзьодзіма і Асамаяма;
 11 рік (1606)
 Завершено центральні укріплення замку в Едо;
 12 рік (1607)
 Втрата резиденції Токуґави Іеясу у місті Сунпу під час пожежі;
 14 рік (1609)
 Завоювання королівства Рюкю військами роду Сімадзу;
 Підписання мирного договору з Кореєю;
 Заснування голландської факторії на острові Хірадо. Видання дозволу на монопольну торгівлю;
 16 рік (1611)
 Великі землетруси на сході країни;
 18 рік (1613)
 Відправка посольства роду Дате до Європи і Риму;
 19 рік (1614)
 Початок зимової Осацької кампанії Токуґави Іеясу;
 20 рік (1615)
 Початок літньої Осацької кампанії Токуґави Іеясу. Осацький замок захоплено, а рід Тойотомі знищено;
 Видано закон «Одна провінція — один замок». Знищення усіх додаткових укріплень у регіонах, окрім центральних, з метою запобігання заколотів;
 Видано «Заборони самурайським родам», у яких сформульовано систему владних зв'язків між сьоґунатом Токуґава і японськими володарями на місцях — даймьо.

Див. також 

Японське традиційне літочислення

Японське літочислення